

Sens originel
L'expression « cité d'or » se réfère principalement au mythe des cités d'or dont les origines, sous ce nom, remontent au .

Œuvres 
Voici la liste des œuvres qui ont réutilisé dans leur titre le nom de ce mythe, en s'en inspirant le plus souvent dans leur contenu.

Livres 
La città dell'oro est un roman d'Emilio Salgari paru en 1898.
Tarzan et la cité de l'or est un roman d'Edgar Rice Burroughs paru en 1932.
La Cité d'or et de plomb est un roman de la trilogie Les Tripodes de John Christopher paru en 1967.
City of Gold est un roman de Peter Dickinson paru en 1980.
City of Gold: The biography of Bombay est un livre de Gillian Tindall paru en 1982.
City of Gold est un roman de Len Deighton paru en 1992.
Cities of Gold and Glory est un livre-jeu de la série Fabled Lands de Dave Morris et  paru en 1995.

Cinéma et télévision 
The City of Gold est un film documentaire de 1913.
En la ciudad del oro blanco est un film de 1927 réalisé par Juan Abba Poblete.
Seven Cities of Gold (film) est un film de 1955 réalisé par Robert D. Webb.
Parma città d'oro est un court-métrage de 1956 réalisé par Antonio Petrucci.
City of Gold est un film documentaire de 1957 réalisé par Wolf Koenig et Colin Low.
The Lone Ranger and the Lost City of Gold, traduit en français sous le titre Le Justicier masqué, est un film de 1958 réalisé par Lesley Selander.
Sfida nella città dell'oro est un film de 1962 réalisé par Hermann Kugelstadt, Alfredo Medori et Wolfgang Schleif.
Les Mystérieuses Cités d'or est un feuilleton télévisé d'animation de 1982.
Allan Quatermain et la Cité de l'or perdu est un film de 1986 réalisé par Gary Nelson.
Manoa, la ciudad de oro est un film de 1999 de Juan Piquer Simón basé sur le roman d'Emilio Salgari cité ci-dessus.
Esteban et Zia à la recherche des 7 cités d'or est un film d'animation de 2006.
Les Mystérieuses Cités d'or est un film d'animation adapté du feuilleton télévisé du même nom et encore en phase de production par Jean Chalopin et Movie Plus Group (sortie prévue avant 2010).
Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) est un film d'aventure américain réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2008.
 Jack Wilder et la Mystérieuse cité d'or Jeux vidéo The Seven Cities of Gold est un jeu vidéo publié par Electronic Arts en 1984.The Lost City of Gold est un jeu vidéo publié par Anarchy Enterprises en 2005.

Musique
 Cité d'or (album), premier album du groupe de musique québécois Chinatown, sorti en 2009.
 City of Gold (album) est un album de Pearls Before Swine, sorti en 1971.
 Les Cités d'or est un album des Psy 4 de la rime,  sorti en 2008.

Autres sensE'Goli (« La Cité d'or ») est un surnom local de Johannesbourg. Gold City'' est un groupe de gospel.
Les cités d'or, ou sites d'or sont les cités antiques présumées se trouver sur le tracé des hypothétiques lignes d'or, censées selon l'auteur français Sylvain Tristan et l'auteur britannique Alan Butler représenter au sol une géométrie ancestrale à 366 degrés.